Die Spielzeit 2007/08 war die 15. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. In den Playoffs setzte sich der BK Mladá Boleslav durch, der sich für die Extraliga-Relegation qualifizierte, in der sich gegen den HC Slovan Ústečtí Lvi durchsetzte. Der HK Jestřábi Prostějov und Hokej Šumperk 2003 stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften aufgeteilt. Jede der 16 Mannschaften absolvierte insgesamt 44 Spiele. Die zwei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 jeder Gruppe zunächst Pre-Playoffs bestritten. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in der Abstiegsrunde antreten, in der die beiden Letztplatzierten direkt in die 2. Liga abstiegen, wobei die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte und bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Pre-Playoffs 
 HC Hradec Králové – SK Horácká Slavia Třebíč 3:2 (2:3, 10:0, 1:3, 4:1, 7:2)
 HC Vrchlabí – HC Dukla Jihlava 3:2 (3:1, 4:3, 2:7, 1:2, 1:0)
 HC Havířov – HC Rebel Havlíčkův Brod 1:3 (2:3 n. V., 1:2 n. V., 2:1, 2:5)
 HC Sareza Ostrava – SK Kadaň 3:0 (3:1, 4:2, 4:0)

Playoffs

Abstiegsrunde 

Der HK Jestřábi Prostějov und Hokej Šumperk 2003 belegten in der Abstiegsrunde die letzten beiden Plätze und stiegen in die 2. Liga ab.

Weblinks 
 Saison 2007/08 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2007/08
1. Liga 2007